382 км, 382-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 382 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская	область). Код 815516.
 382 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога (Республика	Хакасия). Код 886013.
 382 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская	область). Код 056932.